Беловодский сельский совет:

 Беловодский сельский совет — входит в состав Роменского района Сумской области Украины
 Беловодский сельский совет — входит в состав Сумского района Сумской области Украины